Plaats in Indonesië
 Teratak (Rumbio Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Teratak (Batukliang Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara